Amphiporeia är ett släkte av kräftdjur. Amphiporeia ingår i familjen Pontoporeiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Amphiporeia